Првенство Србије у сезони 2015/2016. је десето такмичење организовано под овим именом од стране Ватерполо савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен ватерполо такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва Б лига Србије.

Клубови у сезони 2015/16. 

Легенда:

Први део такмичења

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Бараж за опстанак

Додела такмичарских редних бројева 1-4

Резултати пренети из Јадранске лиге 2015/16. 
 Партизан - Војводина 12:1
 Ц. звезда - Раднички 10:6
 Партизан - Раднички 11:7
 Ц. звезда - Војводина 8:7
 Партизан - Ц. звезда 15:3
 Војводина - Раднички 9:8
 Војводина - Партизан 8:11
 Раднички - Ц. звезда 5:8
 Раднички - Партизан 7:7
 Војводина - Ц. звезда 9:10
 Ц. звезда - Партизан 8:6
 Раднички - Војводина 14:7

Табела

Баражни турнир за доделу такмичарских редних бројева 5-8 
Баражни турнир одигран је од 25. до 27. марта 2016. у Шапцу.

Резултати по колима

Табела

Разигравање за титулу

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт

Прва А лига Србије у ватерполу
Ватерполо у 2015.
Ватерполо у 2016.